Николай Климонтович:
 Климонтович, Николай Антонович (1869 — после 1917) — русский педагог.
 Климонтович, Николай Юрьевич (1951—2015) — русский советский писатель и колумнист, драматург.